Charles Ogle ist der Name folgender Personen:

* Charles Ogle (Politiker) (1798–1841), US-amerikanischer Politiker
 Charles Ogle (Schauspieler) (1865–1940), US-amerikanischer Schauspieler